Jeli (district), een district in de Maleisische deelstaat Kelantan
 Jeli (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Jeli
 djeli, een dichter, lofzanger en muzikant in West-Afrika